Иван Немков:
 Немков, Иван Андреевич (1914—1943) — Герой Советского Союза.
 Немков, Иван Фёдорович (1917—1970) — Герой Советского Союза.